molosy (psy)
 molosy – rodzina nietoperzy
 Molosy – podrodzina ssaków z rodziny molosowatych